Кильдюшево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кильдюшево — село в Тетюшском районе Татарстана.
 Кильдюшево — деревня в Яльчикском районе Чувашии.